Mastergrad kan referere til flere ting:
 Kandidatgrad – den danske ækvivalent til det, der i den engelsksprogede verden betegnes en mastergrad.
 Dansk mastergrad – en dansk akademisk universitetsgrad, der hører under voksenuddannelsessystemet på videregående niveau, på samme niveau som den danske kandidatgrad.